Purhonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1951), chanteur aveugle finlandais
 (1895-1940), lieutenant-colonel finlandais
 (née en 1945), archéologue finlandaise
 (née en 1971),  artiste visuelle finlandaise
Pertti Purhonen (1942-2011), boxeur finlandais
 (né en 1951), musicien finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois